Прави́тельство Бриссо́на () — французский кабинет министров периода Третьей республики во главе с Анри Бриссоном:

 правительство Бриссона (1) — с 6 апреля по 29 декабря 1885 года;
 правительство Бриссона (2) — с 28 июня по 26 октября 1898.

Правительство Франции